Систе́ма це́нностей — понятие теории ценностей, обозначающее совокупность сложившихся у людей мнений о значении в их жизни вещей и явлений, встречаемых в природе и обществе («социальных установок»). 

Человек и общество опирается на систему ценностей при сравнении и выборе решений.

Набор ценностей 
В своём обзоре Брэйтуэйт и Скотт относят зарождение понятия о совокупности ценностей к достигнутому в 1950-е и 1960-е годы консенсусу об отнесении понятия ценности не к характеристике предметов, а к характеристике людей и их желаний — желаний самих людей, а не требований к тому, какие желания якобы должны быть у людей.

Несмотря на согласие исследователей по вопросам определений, по поводу количества и набора ценностей в системах, между психологами существуют глубокие расхождения (см. также обзор Брэйтуэйт и Скотта), хотя некоторые, например, , пишут об «универсальном» характере «базовых» ценностей.

Согласно Брэйтуэйт и Скотту, практический прорыв в изучении систем ценностей осуществил М. Рокич, когда в своих работах 1968 и 1973 годов, используя ранее полученные результаты, разделил ценности на две группы:

 терминальные, или конечные, ценности, или ценности-цели, то есть убеждения в том, что достижение некоторых конкретных целей является смыслом человеческой жизни (или, по-другому, убеждения, что какая-то конечная цель индивидуального существования — например, счастливая семейная жизнь, мир во всём мире — с личной и общественной точек зрения стоит того, чтобы к ней стремиться);
 инструментальные ценности, или ценности-средства, то есть таланты, связанные с методами достижения целей (убеждения в том, что какой-то образ действий — например, честность, рационализм —  является с личной и общественной точек зрения предпочтительным в любых ситуациях).

Например, по Рокичу, любовь является конечной ценностью, а способность любить — инструментальной. Рокич постулировал, что внутри обеих групп ценностей существует иерархия (ценности упорядочены), и, тем самым, система ценностей индивида представляет собой два упорядоченных списка. Рокич также провёл различие между ценностями и установками: ценность характеризует убеждения, охватывающие общее понятие, которое может относиться к нескольким конкретным объектам и ситуациям, в то время как установка — это набор убеждений, которые относятся к одному объекту или ситуации.

Система ценностей по Рокичу 
 Рокич выделил по 18 терминальных (конечных) и инструментальных ценностей:

Тестовый материал для исследования ценностей Рокича

Список А (терминальные ценности):

 Активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность жизни);
 Жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые жизненным опытом);
 Здоровье (физическое и психическое);
 Интересная работа;
 Красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и в искусстве);
 Любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком);
 Материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруднений);
 Наличие хороших и верных друзей;
 Общественное признание (уважение окружающих, коллектива, товарищей по работе);
 Познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей культуры, интеллектуальное развитие);
 Продуктивная жизнь (максимально полное использование своих возможностей, сил и способностей);
 Развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное совершенствование);
 Развлечения (приятное, необременительное времяпрепровождение, отсутствие обязанностей);
 Свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках);
 Счастливая семейная жизнь;
 Счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других людей, всего народа, человечества в целом);
 Творчество (возможность творческой деятельности);
 Уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних противоречий, сомнений).

Список Б (инструментальные ценности):

 Аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке вещи, порядок в делах;
 Воспитанность (хорошие манеры);
 Высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания);
 Жизнерадостность (чувство юмора);
 Исполнительность (дисциплинированность);
 Независимость (способность действовать самостоятельно, решительно);
 Непримиримость к недостаткам в себе и других;
 Образованность (широта знаний, высокая общая культура);
 Ответственность (чувство долга, умение держать слово);
 Рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, рациональные решения);
 Самоконтроль (сдержанность, самодисциплина);
 Смелость в отстаивании своего мнения, взглядов;
 Твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями);
 Терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их ошибки и заблуждения);
 Широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи, привычки);
 Честность (правдивость, искренность);
 Эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе);
 Чуткость (заботливость).

Система ценностей Рокича характеризовалась её критиками как произвольный и субъективный набор ценностей, сам Рокич считал свою работу «интуитивной». Однако исследования, использующие более широкий набор ценностей, в целом подтвердили результаты Рокича. Так, Брэйтуэйт и Ло в 1985 году использовали набор из 54 «целей жизни» и 71 «способа поведения», но после анализа смогли свести результаты к 19 измерениям, которые в целом хорошо согласуются с ценностями Рокича. К 1991 году типичные пробелы, найденные у Рокича, включали отсутствие ценностей «справедливость» и «здоровье» (последнее было позже добавлено Рокичем в его систему).

Критиковался также подход Рокича, при котором каждой ценности соответствовал один элемент опроса. При таком  подходе неизбежны ошибки из-за непонимания вопроса и других проблем, почему социологи и предпочитают опросники, в которых  каждому понятию соответствует много вопросов. Однако, простота подхода Рокича позволяет проводить опросы быстро и повторять их. При проведении повторных опросов некоторые исследователи обнаружили плохую корреляцию результатов после перерыва в один год.

Абстрактность понятий, использованных Рокичем, приводит также к трудностям при сравнительном исследовании разных культур, многие исследователи показали чрезвычайную трудность сравнения результатов опроса в разных культурных контекстах.

См. также 
 Типология культурных измерений Хофстеде
 Всемирный обзор ценностей
 Европейские ценности

Примечания

Литература 
 
 V. A. Braithwaite, W. A. Scott. Values. // J. P. Robinson, P. R. Shaver, L. S. Wrightsman (ред.), Measures of Personality and Social Psychological Attitudes. New York: Academic Press, 1991.
 Shalom H. Schwartz. An Overview of the Schwartz Theory of Basic Values. // Online Readings in Psychology and Culture, 2(1). 2012.
 C. Joseph Clawson, Donald E. Vinson. Human Values: a Historical and Interdisciplinary Analysis. // Advances in Consumer Research. T. 5. Ред. Kent Hunt, Ann Abor. MI : Association for Consumer Research. Pages: 396—402. 

Аксиология
Культурология